Update ("aggiornamento" in lingua inglese) può riferirsi a:

Informatica 
 Aggiornamento (informatica)
 Update – SQL

Musica 
 Update – album di Anouk del 2004
 Update – album di Jane Zhang del 2007